Der Kanton Trélon war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Avesnes-sur-Helpe, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais; sein Hauptort war Trélon. Vertreter im Generalrat des Departements war zuletzt von 2001 bis 2015 Jean-Luc Pérat (PS). 

Der Kanton Trélon hatte am 1. Januar 2012 26.622 Einwohner.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus zwölf Gemeinden:

Bis 2007 hieß die Gemeinde Wallers-en-Fagne noch Wallers-Trélon. 

Trelon
Aufgelöst 2015